Emmanuel Episcopal Church ist der Name folgender Kirchen:

 Emmanuel Episcopal Church (Boston) in Massachusetts

im NRHP gelistete Objekte:

 Emmanuel Episcopal Church (Hailey, Idaho), NRHP-Nr. 77000457
 Emmanuel Episcopal Church (Kalifornien), NRHP-Nr. 82004984
 Emmanuel Episcopal Church (Elmira, New York), NRHP-Nr. 98001395
 Emmanuel Episcopal Church (Little Falls, City, New York), NRHP-Nr. 09000574
 Emmanuel Episcopal Church (Pittsburgh), Pennsylvania, NRHP-Nr. 74001737
 Emmanuel Episcopal Church (Rapid City, South Dakota), NRHP-Nr. 75001722
 Emmanuel Episcopal Church (Lockhart, Texas), NRHP-Nr. 74002065
 Emmanuel Episcopal Church (San Angelo, Texas), NRHP-Nr. 88002590
 Emmanuel Episcopal Church (Port Conway), Virginia, NRHP-Nr. 86003593
 Emmanuel Episcopal Church (Powhatan), Virginia, NRHP-Nr. 90001924
 Emmanuel Church at Brook Hill, Virginia, NRHP-Nr. 99001720
 Emmanuel Episcopal Church (Eastsound), Washington, NRHP-Nr. 94001431